Aurélia Bouchez, née le , est une diplomate française. Elle est actuellement Ambassadrice de France en Ouzbékistan.

Elle a été Conseillère diplomatique du Préfet de la région Bretagne, Ambassadrice de France en Azerbaïdjan et auprès du Service européen pour l’action extérieure Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne au Kazakhstan.

Auparavant en poste à Bruxelles comme Secrétaire générale adjointe déléguée de l'OTAN pour les affaires régionales, économiques et de sécurité; sous-directrice de l'Europe orientale à Paris, Conseillère politique à Moscou ou encore chargée de mission à la direction des Nations Unies et des Organisations Internationales.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris puis de l’ENA. Elle est est Ministre plénipotentiaire de 1ère classe.

Distinctions 
  (2015) 
  (2006)

Notes et références 

Naissance en janvier 1960
Diplomate française
Ambassadeur de France en Azerbaïdjan